Willem van Foreest (1278), ridder
 Willem van Foreest (1451-1472)